Марлборо, Мальборо (, скорочено ) — англійська власна назва. Походить  від середньовічного англійського ярмаркового міста Мальборо (Англія).

Історія 
 Герцог Мальборський — шляхетний титул
 Джон Черчилль — перший герцог Мальборський

Топоніми

Австралія і Океанія 
 Марлборо — адміністративно-територіальна одиниця, регіон татериторіальне управління на півночі Південного острова. Населення —  осіб, площа —  км². ().
 Марлборо — кобальто-нікелевий рудний район, один з найбільших на планеті. (, ).
  — прибережне поселення 355 осіб. (, ).
  — віртуальна держава, котра була проголошена 1993 році австралійським фермером. (, ).

Мальборо (Англія) — містечко.
 Мальборо-гаус — маєток зведений на поч.XVIII століття, був резиденцією герцогів Мальборо, з поч.XIX став королівською резиденцією, з 1953 переданий секретаріату Співдружності Націй. (Лондон, ).

Марлборо — місто, штат Вермонт
 Марлборо Тауншип — селище, штат Нью-Джерсі
 Марлборо — переписна місцевість, штат Нью-Йорк

 Марлборо — місто, штат Коннектикут
 Марлборо — місто, штат Массачусетс
 Марлборо — місто, штат Нью-Гемпшир
 Марлборо — місто, штат Нью-Йорк
 Марлборо — селище, штат Міссурі
 Марлборо Тауншип — селище в окрузі Монтгомері, штат Пенсільванія
 Марлборо — переписна місцевість, штат Нью-Гемпшир

 Іст та Вест Марлборо  — частини, котрі утворюють місто з населенням  осіб (оц.2010). (, ).